Art of Dying може означати:
 Ars Moriendi ("The Art of Dying") — латинський текст XV-го століття 
 Art of Dying (музичний колектив) — канадський рок-гурт
 Art of Dying — музичний альбом гурту Art of Dying
 The Art of Dying — альбом репера і колишнього учасника  Goretex
  — пісня 1970 року by George Harrison
 — альбом 2004 року by Death Angel
 The Art of Dying (альбом Cashis)
 "The Art of Dying" — пісня by Gojira з альбому The Way of All Flesh